Молоток — невеликий молот, ударний інструмент, який призначений для забивання цвяхів, розбивання предметів та інших робіт.
 Відбивний молоток — кухонне начиння для відбиття (з метою розм'якшення волокон) різних видів м'яса.
 Молоток судді — невеликий церемоніальний молоток, як правило виготовлений з деревини, звичайно з фігурною ручкою.
 Відбійний молоток — механічний ручний інструмент ударної дії.

Прізвище 

 Молоток Ігор Федорович ( 1967) — народний депутат України
 Молоток Микола Анатолійович ( 1990) — капітан Збройних сил України

Див. також 
 Відбійний молоток
 Молот (значення)
 Хаммер (значення)
 Молоточок
 Malleus — рід двостулкових морських молюсків родини Malleidae.